Boluda puede referirse a:
 Ginés de Boluda (1545-1592), compositor español;
 Vicente Boluda (n. 1955), empresario español y expresidente del Real Madrid.
 Boluda Total, creada por el humorista Fabio Alberti en el programa de televisión Todo por dos pesos.
También puede ser el femenino de boludo, un insulto.